Vampyronassa rhodanica — вид вымерших головоногих моллюсков из отряда вампироморфов (Vampyromorpha). Известно 20 ископаемых образцов этого вида из отложений юрского периода (165—164 млн лет назад) La Voulte-sur-Rhône, Ардеш (Франция).

Он отличается от современного адского вампира более длинной первой парой рук, более развитой воронкой и более вытянутой мантией.

Литература 
 Fischer J.-C. & Riou B. 2002. Vampyronassa rhodanica nov. gen. nov sp., vampyromorphe (Cephalopoda, Coleoidea) du Callovien inférieur de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche, France). Annales de Paléontologie 88(1): 1—17. .

†
Вымершие головоногие
Моллюски юрского периода
Фоссилии, описанные в 2002 году
†